

Geografia 
 Mirabeau (Vaucluse) — comuna francesa
 Le Bignon-Mirabeau — comuna francesa

História 

 Victor Riqueti de Mirabeau — economista francês
 Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau — político francês

Música 
 Mirabeau (compositor) — brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história